4-й чемпионат Европы по баскетболу прошёл в 1946 году под эгидой ФИБА Европа. Чемпионат был первым с 1939 из-за Второй мировой войны. В турнире приняли участие 10 национальных сборных. Швейцария устраивала турнир во второй раз, поскольку чемпионат возвратился в Женеву.

Участники 
 
  Италия
  Венгрия

Результаты

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Полуфинал

Первая половина

Вторая половина

Финал 
В заключительном раунде каждая команда играла в одну последнюю игру, чтобы определить победителя.

9-е/10-е место:

7-е/8-е место:

5-е/6-е место:

3е/4-е место:

Чемпионат:

Состав команд

Ссылки 
 ФИБА-Европа Eurobasket 1946
 FIBA европейская статья о Чемпионатах Европы по баскетболу в 1940-х
 Eurobasket.com 1946 EChampionship

 
1946 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1946 году
Апрель 1946 года
Май 1946 года
Спорт в Швейцарии в 1946 году
Соревнования по баскетболу в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Женеве
Чемпионаты Европы в Швейцарии